Ла Пасион има више значења:

 Ла Пасион (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пасион, Мина (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пасион (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пасион (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пасион, Ла Преса (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пасион (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику